Michele Lupo (1932-1989) – regista italiano
 Michele Lupo (1971) – scrittore italiano
 Michele Lupo Gentile (1880-1959) – storico italiano